La estación de Estadio Olímpico puede hacer referencia a:
 la Estación de Estadio Olímpico, actualmente llamada desde el 26 de junio de 2017 , Estación de Estadio Metropolitano (Madrid), parada en la línea 7 del metro de Madrid.
 la Estación de Estadio Olímpico (Sevilla), estación ferroviaria de la línea C-2 de Cercanías Sevilla.